

Cinema 
 Non aprite quel cancello (The Gate) – film del 1987 diretto da Tibor Takács

Musica 
 The Gate – traccia dell'album Light + Shade di Mike Oldfield del 2005
 The Gate – album di Mark Deutrom del 2006
 The Gate – album di Kurt Elling del 2011
 The Gate – singolo di Björk del 2017

Videogiochi 
 The Gate – multi user dungeon